В литературе:
 «Без заглавия (рассказ Чехова)» — рассказ Антона Чехова
 «Без заглавия (рассказ Куприна)» — рассказ Александра Куприна
 «Без заглавия» — название сборника статей Александра Кугеля
Другое:
 «Без заглавия» (в старом написании Безъ заглавія) — российский политический журнал
 Группа «Без заглавия» — особая внепартийная группа, основанная Екатериной Кусковой